Municipio de Tully puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tully (condado de Marion, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Tully (condado de Van Wert, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Van Wert.